

Трнава — місто, громада, адміністративний центр округу Трнава і Трнавського краю.
 Трнава Гора — село, громада округу Ж'яр-над-Гроном, Банськобистрицький край.
 Трнава — округ (район) в Трнавському краї.
 Трнава-при-Лаборці — село, громада в окрузі Михайлівці, Кошицький край.

Трнава — поселення в общині Брасловче, Савинський регіон.

Трнава — село в громаді Нові Пазар, округ Рашка.
 Трнава — село в громаді Прешево, округ Пчини.
 Трнава — село в громаді Рашка, округ Рашки.
 Трнава — село в громаді Ужице, округ Златібор.
 Трнава — село в громаді Чаджетіна, округ Златібор.
 Трнава — село в громаді Чачак, округ Моравіця.
 Трнава — село в громаді Ягодина Поморавського округу.
 Райчіновічка Трнава — село в громаді Нови-Пазар, округ Рашка.

Трнава — населений пункт в Бродсько-Посавській жупанії у складі громади Горні Богичевці.
 Трнава — громада і населений пункт в Осієцько-Баранській жупанії.
 Велика Трнава — населений пункт у Б'єловарсько-Білогорській жупанії у складі громади Герцеговаць.
 Трнава-Цабунська — населений пункт в Вировитицько-Подравській жупанії у складі громади Сухополє.
 Трнава — річка в Меджимурській жупанії.

Трнава — село, громада округу Злін, Злінський край.
 Трнава — село, громада округу Тршебич, край Височина.
 Трнава — річка в Південночеському краї і Краї Височина.

Див. також 
 Горня Трнава
 Долня Трнава